Sagas steht für:
 Sagas (Album), Musikalbum der deutschen Pagan Metal-Band Equilibrium (2008)
 Sagas (Gemeinde Stall), Ortschaft von Stall, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Saga (Begriffsklärung)